

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Sudół – część miasta Racibórz
 Sudół – część wsi Węgrzce w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki
 Sudół – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie jędrzejowskim, w gminie Jędrzejów
 Sudół – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim, w gminie Bodzechów
 Sudół – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Działoszyce

Inne 
 Sudół – dawna gromada w powiecie opatowskim w województwie kieleckim
 Sudół – potok, dopływ rzeki Białuchy

Zobacz też 
 Sudół Dominikański